Батальон специального назначения «Волки» () — элитное подразделение Армии Северной Македонии, сформированное в 1994 году.

История 

Батальон специального назначения был образован 1 марта 1994 года, как «подразделение специального назначения» (6-й отряд), или «Волки». В 2003 году отряд был переименован в «Батальон специального назначения». Батальон был создан в процессе профессионализации армии Северной Македонии, от кандидатов требуется высокая степень психологической и физической готовности для поступления в батальон.

Солдаты батальона участвовали в миссиях в Ираке, Афганистане, Ливане, и в Боснии и Герцеговине.

Приняли участие в следующих военных тренировках:

 тренировочного прыжка с парашютом с армией США — 1995;
 Учения с вооруженными силами Соединенных Штатов «Зима 96»;
 Медицинский курс с вооруженными силами Соединенных Штатов;
 Первый курс NCO, 1996;
 Первая армейская тренировочного прыжка с парашютом, 1996;
 Первая тренировка подводного плавания, 1996.
 Первое сотрудничество с Турцей — Commando Training, 1997;
 Первая тренировка скалолазание, 1997;
 Участие в первых международных военных учениях «Спас 98».
 Первый селективный вызов для блока, 2000;
 Начало сотрудничество с Верховным Советом Швейцарии, 2000.
 Начало сотрудничество с вооруженными силами Республики Албания и Р. Греция, 2004;
 Учения «Балканский волк»
 Учения «Македонский блеск» 2007;
 Учения «Адриатика орёл 08», 2008;
 Участие в международных военных учениях Мостар 08 и 09 в Турецкой Республике.
 Участие в двусторонних военных учений в Республике Венгрия, 2011, 2012.

Награды 
В 2005 году указом президента Республики Македонии батальон специального назначения был награждён  — первое присуждение этой медали в стране.

Примечания 

Формирования специального назначения Северной Македонии